Teitelbaum (hébreu : טײטלבױם teytlboym) est un nom d'origine yiddish, variante de Dattelbaum (« palmier dattier »), notamment porté par :
 Joël Teitelbaum (1887-1979), grand rabbin ;
 Maidy Teitelbaum, présidente et fondatrice du festival de films Cinemania ;
 Viviane Teitelbaum (née en 1955), femme politique belge ;
 Dynastie hassidique de Satmar (en hongrois : ), mouvement hassidique d'origine transylvaine.

Patronyme juif

en:Teitelbaum